Rancillac est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Rancillac (1931-2021), artiste plasticien, artiste-peintre et sculpteur français ;
 François Rancillac (1963-), metteur en scène de théâtre français.